La GJ-82 ó Vial urbano "Acceso al Oeste de Gijón" es un proyecto de carretera urbana para el oeste de la ciudad de Gijón, Asturias. Planteada para mejorar las comunicaciones al Puerto de El Musel.

Descripción 
El vial será una carretera urbana, catalogada como un vial o ramal desde la Ronda Interior de Gijón (GJ-10) y en única calzada con carril bidireccional, de 2,5 km de longitud en entorno urbano contado con un túnel de 2 km a través de Jove y dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que une el enlace de Lloreda (GJ-10) con la Glorieta Avenida Príncipe de Asturias (Gijón), proyectado como "Vial de Jove".

El proyecto viene acompañado de una reforma del vial GJ-10, que podrá constituirse como una nueva autovía: La GJ-20.

Tramos

Referencias 

Autovías urbanas de Asturias
Transporte de Gijón